Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2003 (offiziell: Ford World Women’s Curling Championship 2003) war die 25. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier fand vom 5. bis 14. April des Jahres in der kanadischen Stadt Winnipeg, Manitoba in der Winnipeg Arena ausgetragen.

Das US-amerikanische Team errang bei der Jubiläumsveranstaltung gegen die Gastgeberinnen ihren ersten Weltmeistertitel. Im Duell um Bronze hatten die Schwedinnen gegen Norwegen (7:5) die Nase vorn.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 5. April 2003 08:00 Uhr

Runde 2 
 5. April 2003 18:00 Uhr

Runde 3 
 6. April 2003 13:00 Uhr

Runde 4 
 7. April 2003 08:00 Uhr

Runde 5 
 7. April 2003 18:00 Uhr

Runde 6 
 8. April 2003 13:00 Uhr

Runde 7 
 9. April 2002 08:00 Uhr

Runde 8 
 9. April 2003 18:00 Uhr

Runde 9 
 10. April 2003 13:00 Uhr

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
 11. April 2003 18:00 Uhr

 Statistik

 11. April 2003 18:00 Uhr

 Statistik

Spiel um die Bronzemedaille 
 12. April 2003 08:00 Uhr

 Statistik

Finale 
 12. April 2003 12:30 Uhr

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Damen
Damen
Sportveranstaltung in Winnipeg
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Kanada)